

Localidades

A maior dessas localidades norte-americanas recebeu esse nome pela presença de águas termais (hot spring, em inglês) na região.
Hot Springs (Arkansas)
Hot Springs (Carolina do Norte)
Hot Springs (Dakota do Sul)
Hot Springs (Montana)
Hot Springs (Nevada)
Hot Springs (Virgínia)
Hot Springs (Washington)
Ou ainda:
Lava Hot Springs - uma cidade do Idaho;
Hot Springs State Park - um parque estadual do Wyoming;
Truth or Consequences - cidade do Novo México, antigamente denominada Hot Springs.

Desambiguação